Тканини:
 Сатин — тканина сатинового переплетення ниток з бавовняного волокна.

Породи домашніх тварин
 Сатин — порода кролів м'ясо-шкуркового напряму.